Абдусамет Игит () е кюрдски писател живеещ в Норвегия.

Биография и творчество 
Абдусамет Игите е роден на 13 март 1978 г. в село Xirabê Sosina близо до град Нузайбин (Низебин) в северната част на турски Кюрдистан. Учи история и философия и е автор на няколко книги, посветени на кюрдски епос. Той пише по кюрдския „Kurmanji“ диалект.

Неговите книги, които „Feqiye Teyran“ (за класическия кюрдски поет Факи Тейран) и „Shah Maran“, с описания на кюрдската култура, история, религия, традиции и митология, е от основно значение за съвременния кюрдски култура.

Произведения

Самостоятелни романи 
 Destana Kawayê hesinger („Smeden Simege Kawas eventyr“) (2009)
 Shahmaran (Şahmaran) (2011)
 Elî Herîrî (Eli Heriri) (2011)
 Destana Dewrêşê Ewdî (2012)
 Qiyakser (2013)

Серия „Факи Тейран“ (Feqiyê Teyran) 
 Feqiyê Teyran (2009)
 Feqiyê Teyran 2 (2014)
 Feqiyê Teyran 3 (2015)
 Feqiyê Teyran 4 (2015)

Серия „Историята на едно момче“ (Çîroka Keçelok) 
 Çîroka Keçelok 1 (2012)
 Çîroka Keçelok 2 (2015)
 Çîroka Keçelok 3 (2015)

Документалистика 
 Melaye Ciziri (2013)
 Utviklingen av den menneskelige intelligens (2013)
 Den historiske kampen i Kobane (2014)
 Historien om idealismens filosofi (2014)
 om Zarathustra (2013)
 Teorien om bevissthet av estetisme (2015)
 Historien om Heme Zere (2015)
 Tanke, sinn og språk (2015)

Външни препратки 
 Книги на Абдусамет Йигит в Стокхолмската библиотека
 Книги на Абдусамет Йигит в курдипедия
 Книги на Абдусамет Йигит в Националната библиотека на Дойче

Норвежки писатели
Кюрди в Турция
Кюрдска култура